Powhatan ist der Name eines Indianerstammes auf dem Gebiet von Virginia, siehe Powhatan.

Powhatan oder Powhattan bezeichnet außerdem:

Orte
Powhatan (Arkansas)
Powhattan (Kansas)
Powhatan (Louisiana)
Powhatan (North Carolina)
Powhattan (Ohio)
Powhatan (Virginia)
Powhatan (West Virginia)

Personen
Powhatan Ellis (1790–1863), ein Senator der Vereinigten Staaten aus Mississippi 
Chief Powhatan (um 1547 – um 1618), Häuptling der Powhatan und Vater von Pocahontas

Schiffe
 USS Powhatan (ID-3013), späterer Name der Hamburg (Schiff, 1900)
 USNS Powhatan (T-ATF-166), Hochseeschlepper der US Navy, Typschiff der Powhatan-Klasse
 Powhattan (Schiff, 1837), 1854 vor Long Beach Island gestrandetes Auswandererschiff

Siehe auch:
 Powhatan Point, Ohio
 Powhatan Arrow, ein Zug
 Powhatan Apartments, Gebäude in Chicago